Захария Михайлович (ум. 1335 г.) — новгородский посадник в 1332 г.

Посадничество 
Посадничество Захария Михайлович получил в результате восстания в Новгороде крамольников под 1332 г. У Фёдора Ахмыла была отнята эта должность, а Захарию она отдана. Восстание сопровождалось также грабежом двора Семёна Судокова и сёл его брата Сенифонта. В том же году, после прихода в Новгородскую землю князя Ивана Калиты, Захария лишается посадничества, а новым посадником назначен Матвей Варфоломеевич. Предполагается, что он мог умереть около 1335 г.

Семья 
 Павша Онаньинич
 Михаил Павшинич
 Захария Михайлович
 Андреян Захарьинич
 Есиф Захарьинич
 Афанасий Есифович Свекла
 Василий Есифович Нос

Примечания

Литература 
 Захария Михайлович // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. — СПб.: Нестор-История, 2007. — С. 181.
 Янин В. Л. Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. — М.: Наука, 1990. — 384 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники